Darragi est un patronyme porté notamment par :

 Oussama Darragi (1987-), footballeur international tunisien ;
 Rafik Darragi (1939-), écrivain tunisien, auteur de plusieurs romans historiques.